Товари́ство «Зеле́ний хрест»  — незалежна громадська організація, створена 1994 року та офіційно зареєстрована у березні 1995 року у Львові.

Місія 
Товариство «Зелений хрест» — незалежна громадська неприбуткова організація, створена для всебічного сприяння прогресу в духовному, діловому житті міста, регіону, держави, інтеграції України в Європу.

Завдання 
Основним завданням Товариства є виховання людини в дусі християнської моралі та національної гідності шляхом залучення її до практичної діяльності в напрямках:
 екологія, спортивний туризм та екотуризм;
 екологічна просвіта;
 екологічний моніторинг та дослідження природних екосистем;
 розробка програм місцевих екологічних дій (МЕП);
 вивчення і збереження пам'яток історії та культури;
 розвиток молодіжних рухів;
 підготовка організаторів міжнародних молодіжних обмінів;
 експедиційна діяльність;
 розробка стратегій сталого розвитку самоврядних територій.

Товариство згідно з своїми основними завданнями 
 сприяє оздоровленню екологічної ситуації в місті, регіоні;
 веде експедиційну діяльність в області екології, історії, архітектури;
 проводить екологічні, спортивні, виховні табори, здійснює організацію змагань;
 здійснює проекти по розвитку спортивного та екологічного туризму;
 проводить екологічний моніторинг природних та урбанізованих екосистем;
 сприяє міжнародному співробітництву в галузях науки, культури, виробництва, торгівлі, туризму, всебічному розвитку зв'язків зі спорідненими організаціями за межами України;
 сприяє підготовці та перепідготовці кадрів у галузі соціології, екології, права, муніципального господарства та інших спеціальностей, в яких має потребу суспільство;
 сприяє відродженню та розвитку культурно-духовної інфраструктури міста, регіону, найкращих культурних традицій Львова, всіх видів професійної та аматорської творчості;
 організовує семінари, курси, зустрічі, конференції та інші заходи, направлені на реалізацію статутних завдань Товариства, як в Україні, так і за її межами, проводить видавничу діяльність;
 організовує доставку гуманітарної допомоги в Україну, веде рекламну діяльність, видає власний друкований орган.

Туризм 
Туризм для неповносправних осіб — розпочатий Товариством Зелений хрест в 1995 році як новий вид туризму, недоступний до цього для осіб з інвалідністю. Від того часу Товариство Зелений хрест активно розвиває цей напрямок діяльності і в наш час має багато послідовників як в Україні так і за кордоном. Напрацьований досвід дозволяє проводити програми активного відпочинку для осіб на візках, незрячих, нечуючих, з аутизмом. Відпрацьовані та описані в посібнику «Активний відпочинок та туризм для неповносправних осіб» методи роботи в гірському, водному, пішому, спелеотуризмі для осіб з різними нозологіями інвалідності, а також особливості їх обслуговування в готелях, ресторанах, кафе, музеях, громадському транспорті.

Членство 
Товариство «Зелений хрест» є громадською організацією, вищим керівним органом якої є Збори членів Товариства, що скликаються не рідше одного разу на два роки.

В період між загальними зборами правління здійснюється радою, яку очолює Голова Товариства.
На даний час членами організації є:
 Штатний персонал — 3 особи;
 Членів ради Товариства — 5 осіб;
 Ревізійна комісія — 3 особи;
 Членів Товариства — 20 осіб;
 Кількість волонтерів — 15 осіб.

Голова Товариства: Олександр Волошинський

Посилання 
 Товариство Зелений хрест 

Громадські організації Львова
Організації, засновані 1994
Засновані в Україні 1994